Dit is de wereldranglijst van maart 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 maart 2012.

Mannen 03